Битва при Сен-Дени:

 Битва при Сен-Дени (1567) — сражение Второй гугенотской войны во Франции.
 Сражение при Сен-Дени (1678) — сражение Голландской войны между французской и голландской армией.

В обоих сражениях одной из армий руководили представители рода Монморанси.